Caserio ist der Name von

 Marjorie C. Caserio (1929–2021), US-amerikanische Chemikerin
 Sante Geronimo Caserio (1873–1894), italienischer Bäcker und Anarchist